Кресьенте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Параданта. Население — 2540 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Crecente, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры